

Sports 
Le terme polo désigne plusieurs sports :
 Le polo, sport équestre collectif qui se joue avec une balle et un maillet ;
 Le polocrosse, sport équestre collectif qui se joue avec un ballon ;
 Le water-polo, sport collectif aquatique ;
 Le kayak-polo, sport collectif.

Patronyme 

 Polo, famille patricienne de Venise ;
 Andy Polo (né en 1994), footballeur péruvien ;
 Irene Polo (1909-1942), journaliste et féministe espagnole ;
 José Francisco Peraza Polo (né en 1994), joueur de baseball vénézuélien ;
 
 Marco Polo (1254-1324), marchand et explorateur vénitien ;
 Pierre Polo (né en 1928), coureur cycliste français ;
 Theresa Elisabeth Polo (née en 1969), actrice américaine ;
 Virginia González Polo (1873-1923), femme politique et féministe espagnole.

Pseudonyme 

 Polo, chanteur francophone (auteur, compositeur et interprète, ancien chanteur des Satellites).

Prénom 
 
 Polo Montañez, chansonnier et poète cubain.

Toponymie 

 Polo, localité du Cameroun dans la commune d'Ebebda ;
 Polo, localité du Cameroun dans la commune de Sa'a ;
 San Polo d'Enza, commune italienne de la province de Reggio d'Émilie ;
 San Polo dei Cavalieri, commune italienne de la province de Rome ;
 San Polo Matese, commune italienne de la province de Campobasso ;
 San Polo di Piave, commune italienne de la province de Trévise ;
 Polo, une ville du comté d'Ogle en Illinois aux États-Unis ;
 Polo, une ville du comté de Caldwell, dans le Missouri, aux États-Unis.

Marques et objets 
 Polo, automobile construite par Volkswagen ;
 Polo, scooter construit par Jonghi ;
 Polo, vêtement haut unisexe, inspiré de la tenue de joueurs de polo ;
 Polo, marque de bonbons à la menthe ;
 Polo, parfum de Polo Ralph Lauren sorti en 1980 ;
 Polo Crest, parfum de Polo Ralph Lauren sorti en 1992.

Culture 
 Polo, personnage de bande dessinée créé par Régis Faller en 2000 ;
Polo, série télévisée sur YouTube de 2016 ;
 Polo le Lapin, personnage de fiction créé par Maxime Berger, utilisé par l'université de Mons (Belgique) comme mascotte pour différents projets pédagogiques.

Voir aussi 
 
Patronyme hispanique
Patronyme italien
Toponymie italienne